Kel'tma è un toponimo russo che può riferirsi a:
Južnaja Kel'tma: fiume della Russia europea nordoccidentale, affluente della Kama;
Severnaja Kel'tma: fiume della Russia europea nordoccidentale, affluente della Vyčegda.